Il singolare maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Miloslav Mečíř che ha battuto in finale Peter Doohan 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Miloslav Mečíř (campione)
 Anders Järryd (secondo turno)
 Eddie Edwards (primo turno)
 Damir Keretić (secondo turno)

 Christo van Rensburg (primo turno)
 Wally Masur (semifinali)
 Nduka Odizor (quarti di finale)
 Bill Scanlon (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1987